Pierce se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Frank Nelson Pierce
 William Dwight Pierce